Felipe Fernández puede referirse a:

 Felipe Fernández (1933-2012), baloncestista argentino;
 Felipe Fernández Argumedo (1741-1815), gramático español;
 Felipe Fernández Armesto (1904-2002), periodista español;
 Felipe Fernández-Armesto (1950-), historiador británico, hijo del anterior;
 Felipe Fernández del Paso (1960-), director de cine y teatro mexicano;
 Felipe Fernández García (1935-2012), sacerdote católico español;
 Felipe Baltasar Fernández Pacheco (1596-1633), noble español;
 Felipe Antonio Fernández Vallejo (1739-1800), sacerdote católico español;
 Felipe Fernández Varela (1888-1939), sindicalista y político español.

en:Felipe Fernández